Piața Avram Iancu steht für:

 Piața Avram Iancu, Bezirk in Cluj-Napoca, Rumänien, siehe Cluj-Napoca #Piața Avram Iancu
 Piața Avram Iancu (Arad), Bezirk in Arad, Rumänien